Ясир Фадиль Асани (; ) — албанский и северомакедонский футболист, полузащитник южнокорейского клуба «Кванджу».

Клубная карьера

«Вардар» 
Воспитанник северомакедонского «Вардара», который и стал его первым клубом в профессиональной карьере. Дебют Асани за клуб из Скопье состоялся 25 августа 2013 года в выездном матче с «Горизонтом» из Турново, когда он вышел на поле на 84-й минуте вместо Мирослава Йовановского. Первый гол забил в ворота «Работничков» 15 марта 2014 года. Ясир открыл счёт в матче на 37-й минуте, но затем соперник забил два мяча и выиграл встречу. 30 марта внёс существенный вклад в разгром «Напредока», оформив хет-трик. Сезон Асани закончил с 12 матчами и 7 забитыми мячами в активе.
В сезоне 2014/15 Ясир принял участие в 26 матчах (20 из них в стартовом составе) в чемпионате и забил 5 мячей. Первый гол в сезоне он забил 31 августа в выездной встрече с «Металлургом» (4:1). По итогам сезона «Вардар» занял первое место в турнирной таблице и в восьмой раз в своей истории стал чемпионом. В кубке страны команда дошла до четвертьфинала, где по сумме двух встреч уступила «Ренове». Ясир сыграл в обоих матчах, забив в первом из них один из мячей своей команды.

В следующем сезоне Асани принял участие в половине игр своей команды и забил 3 гола. «Вардар» вновь стал чемпионом, на пять очков опередив финишировавшую второй «Шкендию». По результатам предыдущего сезона команда получила право выступать в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче 2-го квалификационного раунда с кипрским АПОЭЛ Ясир вышел на поле на 88-й минуте вместо Деяна Блажевски.

В конце августа 2016 года албанский «Партизани» сделал «Вардару» предложение о покупке Асани за 150 тысяч евро, но сделка так и не была завершена до закрытия трансферного окна. Поэтому первую половину сезона 2016/17 Ясир провёл в своей старой команде, играя регулярно, но в основном выходя на замены.

«Шкупи» 
25 января 2017 года перешёл на правах аренды в «Шкупи». Свой первый матч за новую команду провёл 26 февраля с «Работничками». Асани вышел в стартовом составе и был заменён в самом конце встречи. 12 марта открыл счёт голам за «Шкупи». На 37-й минуте с «Реновой» он сравнял счёт, а на 70-й минуте установил окончательный счёт 3:2, принеся своей команде победу. За 14 матчей в оставшейся части чемпионата на его счету 3 забитых мяча и 4 жёлтых карточки. По итогам сезона команда заняла 8 места и была вынуждена играть переходные матчи за право остаться в высшей лиге с «Новаци». Асани принял участие в обеих встречах, но результативными действиями не отметился. «Шкупи» победил в сумме 7:2 и сохранил своё место.

«Победа» 
Завершившийся контракт с «Вардаром» стороны решили не продлевать и 24 июля 2017 года Асани подписал полугодичный контракт с возможностью продления с клубом «Победа».
Его дебют состоялся 13 августа в игре с «Пелистером», когда Ясир появился на поле после перерыва. Руководство и главный тренер команды Зоран Штерьовский весьма рассчитывали на полузащитника, имеющего серьезный опыт в чемпионате Македонии. Однако, за «Победу» Асани провёл всего два матча. После этого контракт по обоюдному согласию был расторгнут.

«Партизани» 
22 сентября 2017 года на правах свободного агента подписал контракт с албанским клубом «Партизани». Первый матч за тиранскую команду сыграл через месяц 29 октября в 8-м туре чемпионата Албании с «Фламуртари». Асани начал на скамейке запасных, но за 10 минут до конца встречи главный тренер Марк Юлиано выпустил его на поле вместо Милана Басрака. Первые голы за «Партизани» Ясир забил в феврале 2018 года в ворота «Камзы». Вначале на 6-й минуте матча он открыл счёт, а через 17 минут удвоил преимущество, принеся тем самым своей команде победу. По итогам сезона клуб Асани занял 5 место в турнирной таблице, а сам полузащитник принял участие в 29 играх, забив 4 мяча.

Итоговое место в турнирной таблице позволило клубу из Тираны в сезоне 2018/19 попробовать свои силы в первом квалификационном раунде Лиги Европы. По результатам двухматчевого противостояния со словенским «Марибором» албанская команда проиграла и покинула турнир, а Асани принял участие в обеих встречах. В чемпионате дела шли лучше, чем на международной арене. В чемпионате «Партизани» занял первую строчку в турнирной таблице и в 16-й раз завоевал чемпионский титул. На счету Ясира 33 проведённые игры, в которых он забил 8 мячей.

В матче открытии сезона 2019/20 в рамках суперкубка Албании «Партизани» встречался с обладателем кубка «Кукеси». Асани вышел в стартовом составе и в начале второго тайма был заменен, а чемпион выиграл встречу в дополнительное время со счётом 4:2.

АИК 
В середине декабря 2019 года было объявлено, что стокгольмский АИК договорился с «Партизани» об аренде Ясира Асани до конца июня 2020 года. Арендное соглашение вступило в силу с января. В феврале он уже играл в групповом этапе Кубка Швеции, а в первом же матче стартовавшего в июне чемпионата страны забил гол.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Северной Македонии различных возрастов.

В связи с получением гражданства Албании 22 января провёл одну игру за сборную Албании на сборе в Турции в товарищеском матче с Саудовской Аравией и забил единственный гол своей команды.

Личная жизнь 
Родился в Скопье в семье выходцев из Албании. 18 марта 2016 года указом президента Буяра Нишани ему было предоставлено албанское гражданство.

Достижения 
 Вардар
 Чемпион Македонии: 2014/15, 2015/16

 Партизани
 Чемпион Албании: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Албании: 2019

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Албании
Футболисты Северной Македонии
Игроки ФК «Вардар»
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Партизани»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Кишварда»